Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016 si è svolto dal 6 al 14 agosto al Centro Olímpico de Tênis di Barra da Tijuca su campi di cemento outdoor. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che è stata al meglio dei 3 su 5.

Calendario

Medagliere

Qualificati 
Il 6 giugno 2016 l'ITF ha diramato la lista dei tennisti iscritti al torneo. Di seguito è riportato l'elenco completo ordinato in base al ranking ATP del 6 giugno 2016.

Teste di serie 

  Novak Đoković (primo turno)
  Andy Murray (campione, oro)
  Rafael Nadal (semifinale, quarto posto)
  Kei Nishikori (semifinale, bronzo)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  David Ferrer (secondo turno)
  David Goffin (terzo turno)

<li>  Marin Čilić (terzo turno)
<li>  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
<li>  Pablo Cuevas (secondo turno)
<li>  Steve Johnson (quarti di finale)
<li>  Philipp Kohlschreiber (secondo turno, ritirato)
<li>  Jack Sock (primo turno)
<li>  Gilles Simon (terzo turno)
<li>  Benoît Paire (secondo turno)

Tabellone 

 IP = Invitato dall'ITF
 Alt = Alternate
 PR = Protected Ranking
 TRI = Invitato dalla Tripartite Commission

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Tennis ai Giochi della XXXI Olimpiade